(L'Envers du paradis) est une telenovela brésilienne diffusée entre le  et le  sur .Elle est diffusée entre le  et le 27 mars 2020 sur le réseau Outre-Mer .

Synopsis 
L'intrigue commence à Tocantins. En 2007, il présente Clara (Bianca Bin), une jeune orpheline et innocente quand elle vient à aimer les affaires, qui vit avec son grand-père, le propriétaire du bar Jehoshaphat (Lima Duarte) sur la région paradisiaque de Jalapao. Elle devient professeur et commence à enseigner à un quilombo, où il rencontre Gael (Sergio Guizé), héritier d'une famille Palmas de décadents, qui sont en vacances dans la ville. Dans le même lieu, elle rencontre également le docteur Renato (Rafael Cardoso) qui est complètement amoureux de la fille. Mais il est clair qu'il voit comme ami et refuse de se rendre à la passion pour Gael, qui conduira au ciel et de l'enfer.

Après avoir épousé Gael Clara doit déjà faire face à son caractère agressif et déjà la nuit de noces est violée. Clara fait toujours face à la plus grande de vos obstacles pour être heureux: leur mère Sophia (Marieta Severo). Stratège, la renarde voulait mettre fin aux plans de mariage de son fils, mais a changé d'avis pour constater qu'il y a dans les motifs émeraude de Clara. Sophia voit cette opportunité l'occasion de sauver sa famille de la décrépitude. Elle prétend être amie, soutenant sa belle-fille à chaque fois que Gaël perd le contrôle et explose. En plus Sophia est une mauvaise mère, ne prête aucune attention à sa fille rebelle Livia (Grazi Massafera) et se sentir profond mépris pour Estela (Juliana Caldas) juste parce qu'elle nain.

Pendant ce temps, à Rio de Janeiro vit Beth (Glória PIRES), une femme très seule parce que son mari Henry (Emilio de Mello) qui est diplomate voyage beaucoup. La seule compagnie de la styliste est la petite fille Adriana. Nathanael (Juca de Oliveira) père de Beth déteste la fille de constater qu'elle n'est pas le temps d'être la femme de son fils et, ensemble, avec le plan Joe (Barbara Paz) pour le détruire. Ils embauchent Renan (Marcello Novaes) un homme d'affaires à la séduire et que les deux peuvent passer une nuit ensemble et bientôt après avoir montré les images à Henry qui vient de la femme qui pardonne. Beth, à l'insu de Jo qu'il déteste, accepte le conseil de la femme d'aller tout finir avec Renan. Renan essaye incontrôlablement d'attraper Beth qui le tue accidentellement. Nathanael découvre tout et la force à prétendre être morte. Beth finit par accepter que sa fille ne mérite pas d'être appelée «la fille du tueur». Jô après la mort supposée de Beth épouse Henry. Beth va habiter dans un village de pêcheurs et les changements de nom deviennent Doute.

Toujours à Palmas travaille Raquel (Érika Januza) meilleure amie de Clara. Rachel commence à travailler comme femme de chambre dans la maison de Madame Nadia porté préjudice (Eliane Giardini), une femme futile qui ne manque pas une chance d'humilier la jeune fille parce qu'elle était noire. Rachel tombe amoureuse de Bruno (Caio Paduan) fils de Nadia désapprouve complètement de l'attitude de la mère. Nadia à comprendre que tout vient en même temps que son mari le juge corrompu Gustavo (Luis Melo) et Rachel et le tir sépare Bruno faire épouser gynécologue Tonia (Patricia Elizardo).

A l'hôpital où Renato fonctionne, il est le psychologue Samuel (Eriberto Leão) est un homosexuel qui closeted pour satisfaire leur mère Adneia (Ana Lucia Torre) épouse une infirmière Susy (Ellen Rocche).

Gael montre de plus en plus sa jalousie excessive et après plusieurs assauts Clara décide de diviser, mais abandonner parce découvre qu'elle est enceinte.

Sophie constate que les motifs de Josaphat sera une mine d'émeraude au large, dans laquelle ni lui ni sa petite-fille ont le moindre intérêt à explorer après une victime de la tragédie du père de Clara et fils de Josaphat, Jonas (Eucir de Souza). Sophia avec Livia (qui rêve d'être une mère, et est obsédé par le fils de Clara) bras un plan pour se débarrasser de Clara, provoquant la jeune fille passe la mine pour son fils. Peu après un rapport psychiatrique publié par Samuel, une plainte déposée par Vinicius (Flavio Tolezani) et une ordonnance du tribunal Gustavo qu'ils peuvent l'admission de Clara dans une clinique isolée, située dans Arraial do Cabo. Peu de temps après Sophia obtient la garde de Tomaz et à côté des mines. Lívia commence à créer le garçon et finit par épouser Renato. Sophia ment à Gaël en disant que Clara est partie avec une autre.

A son bar Josaphat brûlé par Sophia et finit par vivre avec son ami de longue date Mercedes (Fernanda Montenegro), une femme mystique qui entend des voix et a Clara comme un enfant.

Acteurs et personnages

Diffusion 
   (2017-2018)
  Teledoce (2019)
  STV (2019)
  Ecuavisa (2019)
  TCS Canal 6 (2019)
  Red Uno (2019)
  Mega (2019)

Notes et références

Sources

Voir aussi

Liens externes 
 

Série télévisée créée en 2017
Série télévisée disparue en 2018
Série télévisée brésilienne des années 2010
Série télévisée de TV Globo
Telenovela
Série télévisée en portugais